Историко-архивный институт РГГУ (ИАИ РГГУ) — высшее учебное заведение в составе Российского государственного гуманитарного университета, которое занимает здания бывшего Печатного двора на Никольской улице Китай-города. Правопреемник Московского историко-архивного института (МГИАИ), основанного в 1930 году.

Факультеты 
Факультеты Института расположены как в историческом здании МГИАИ по адресу: 103012, Москва, ул. Никольская, д. 15., так и в основных зданиях кампуса РГГУ  на Миусской площади по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6.

Факультет архивоведения и документоведения (ФАД) 
Был образован путем объединения двух старейших факультетов Историко-архивного института — факультета архивного дела и факультета документоведения и технотронных архивов. Преподавание ведется по шести направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.

Декан — кандидат исторических наук, доцент Филипп Георгиевич Тараторкин.

Состав факультета:
 Кафедра источниковедения (заведующий — доктор исторических наук, профессор Валерий Иванович Дурновцев);
 Кафедра архивоведения (заведующая — кандидат исторических наук, профессор Бурова, Елена Михайловна);
 Кафедра истории и организации архивного дела (заведующая — доктор исторических наук, профессор Татьяна Иннокентьевна Хорхордина);
 Кафедра документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов (заведующая — кандидат исторических наук, доцент Юлия Михайловна Кукарина);
 Кафедра автоматизированных систем документационного обеспечения управления (заведующий — доктор исторических наук, профессор Михаил Васильевич Ларин);
 Лаборатория документоведения и технотронных архивов (заведующая — ст. научный сотрудник научно-исследовательского сектора МГИАИ Елена Анатольевна Ефименко).

Исторический факультет (ИФ) 
Создан в 2020 году путём объединения направлений подготовки «Истории» университета в мощную научно-образовательную структуру. Преподавание ведется по восьми направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры.

Декан — доктор исторических наук, профессор Елена Владимировна Барышева.

Состав факультета:

 Кафедра истории и теории исторической науки (заведующая — доктор исторических наук, профессор Елена Владимировна Барышева);
 Кафедра всеобщей истории (заведующий — кандидат исторических наук, доцент Павел Николаевич Лебедев);
 Кафедра истории России средневековья и раннего нового времени (заведующий — доктор исторических наук, профессор Андрей Львович Юрганов);
 Кафедра истории России новейшего времени (заведующий —  ректор РГГУ, доктор исторических наук, профессор Александр Борисович Безбородов);
 Кафедра вспомогательных исторических дисциплин (заведующий — кандидат исторических наук, доцент Евгений Владимирович Пчелов);
 Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций (заведующая — доктор исторических наук, профессор Татьяна Григорьевна Архипова);
 Учебно-научный центр имени Ю. В. Кнорозова (директор центра — доктор исторических наук, профессор Галина Гавриловна Ершова);
 Учебно-научный центр региональной истории, краеведения и москвоведения (руководитель центра — кандидат культурологии, доцент Дмитрий Михайлович Абрамов);
 Центр междисциплинарных гуманитарных исследований РГГУ (руководитель центра — доктор исторических наук, профессор Галина Гавриловна Ершова);
 Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и геноцидов (директор центра — кандидат исторических наук, профессор Илья Александрович Альтман);
 Учебно-научный центр «Новая Россия. История постсоветской России» (директор центра — кандидат исторических наук, профессор, председатель Правления Российского исторического общества, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Ильич Могилевский).

Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения (ФМОПиЗР) 
Факультет международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения (ФМОПиЗР) Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета был создан в декабре 2015 года на базе существовавшего в РГГУ с 2007 года Отделения международных отношений и зарубежного регионоведения. Преподавание ведется по трем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры: «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Политология».

Декан  — доктор исторических наук, профессор Евгений Михайлович Кожокин.

Состав факультета:
 Кафедра зарубежного регионоведения и внешней политики (заведующая — первый проректор-проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор, Ольга Вячеславовна Павленко);
 Кафедра американских исследований (заведующая — доктор исторических наук, профессор Виктория Ивановна Журавлёва);
 Кафедра международной безопасности (заведующий — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН Василий Степанович Христофоров);
 Кафедра иностранных языков (заведующая — кандидат филологических наук, профессор Людмила Ахтемовна Халилова);
Кафедра теоретической и прикладной политологии (заведующий — доктор политических наук, профессор Николай Александрович Борисов);

Факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук (ФВиСКН) 
Факультет истории, политологии и права (ФИПП) был создан в 1994 году. В 2020 году переименован в факультет востоковедения и социально-коммуникативных наук (ФВиСКН) из-за ухода ряда кафедр и направлений подготовки в другие структуры РГГУ. Преподавание ведется по пяти направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры: «Востоковедение и африканистика» (арабский, китайский, фарси), «Туризм», «Гостиничное дело», «Сервис».

Декан — доктор исторических наук, профессор Александр Петрович Логунов.

Состав факультета:
 Кафедра культуры мира и демократии (заведующая — кандидат исторических наук, доцент Мария Александровна Гордеева);
 Кафедра современного Востока и Африки (заведующий — доктор исторических наук, доцент Никита Александрович Филин);
 Кафедра общественных связей, туризма и гостеприимства (заведующий — доктор исторических наук, профессор Александр Петрович Логунов).

Директора института 
 Старостин, Евгений Васильевич (1992—1996)
 Безбородов, Александр Борисович (1996—2019)
 Бурова, Елена Михайловна (и. о. с 2019)

Примечания

Литература 

 Анисимова Е. Кого готовит Институт архивоведения при ЦАУ СССР // Архивное дело. — 1931. — Вып. 3—4 (28—29). — С. 13—16.
 Безбородов А. Б. Из прошлого и настоящего историко-архивного института: Архивоведы и их учебники // Новый исторический вестник. Избранное, 2011—2015: 85 лет ИАИ — 25 лет РГГУ / Сер. Библиотека «Нового исторического вестника». — М., 2016. — С. 53—63.
 Бурова Е. М. Новое образовательное направление по документоведению и архивоведению: как оно создавалось // Отечественные архивы. — 2009. — № 6. — С. 55—61.
 Историко-архивный институт в первые годы: Воспоминания Н. В. Бржостовской / Публ. В. В. Олевской // Отечественные архивы. — 1998. — № 2. — С. 78—82.
 Каменцева Е. И., Александр Николаевич Сперанский — основатель кафедры вспомогательных исторических дисциплин в МГИАИ (1891—1943 гг.) // История вспомогательных исторических дисциплин: Сб. док-тов и мат-лов. — М., 1992. — С. 323—330.
 Козлов В. П. Историко-Архивный институт: хроника развала и точка бифуркации // Вестник архивиста. — 2003. — № 1(73). — С. 59—95.
 Козлов В. Ф. Материалы заседания Ученого Совета МГИАИ, посвященного памяти профессора П. П. Смирнова // Археографический ежегодник за 1980 год. — М., 1981. — С. 243—247.
 Кузнецова Т. В. Кафедре документоведения — 40 лет // Делопроизводство. — 2000. — № 2. — С. 3—9.
 Магидов В. М. Роль профессиональной образовательной программы в развитии факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ // Вестник архивиста. — 1996. — № 2-3 (32-33). — С. 108—111.
 Московский ордена «Знак почёта» Государственный историко-архивный институт 1930—1980: Сборник документов и материалов / Сост. П. П. Ковалев, Г. И. Королев, Е. И. Лагутина, Д. М. Эпштейн. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1984. — 340 с.
 Попов А. В. Архивное образование: вчера, сегодня, завтра // Отечественные архивы. — 1994. — № 3. — С. 120.
 Попов А. В. Историко-архивный институт и традиции изучения истории и архивов Русской Православной Церкви: магистерская программа «История Русской Православной Церкви» // Теология и образование. 2019. Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. — М.: НИЯУ МИФИ, 2019. — С. 149—157.
 Попов А. В. Теория и методология научных исследований в учебных курсах магистратуры «История русской православной церкви» историко-архивного института РГГУ // Теология и образование. 2020. Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. — М.: НИЯУ МИФИ, 2020. — С. 170—180.
 Попов А. В. Соотношение исторических и архивных дисциплин в период становления МГИАИ 1930—1941 гг. // Вестник архивиста. — 1994. — № 4 (22) — С. 67—70.
 
 Простоволосова Л. Н., Станиславский А. Л. История кафедры вспомогательных исторических дисциплин: Учебное пособие. — М., 1990. — 96 с.
 Соколов Н. И. К 5-летней годовщине Историко-архивного института им. М. Н. Покровского // Архивное дело. — 1936. — № 38. — С. 27—29.
 Клименко А. Ю. «Они сохраняли традиции старой университетской дореволюционной школы…»: Из воспоминаний выпускников и преподавателей ИАИ. Конец 1940-х — 1960-е гг. // Отечественные архивы. — 2009. — № 3. — С. 94—103.
 Стрекопытов С. П., Сенин А. С. Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций. Краткий очерк организации и деятельности. 1952—2002. / Ред. Т. Г. Архипова. — М.: РГГУ, 2002. — 230 с.
 Учителя учителей: Очерки и воспоминания. — М.: РГГУ, 2009. — 242 с.
 Хорхордина Т. И. Историко-архивный институт РГГУ. — М.: РГГУ, 1993. — 27 с.
 Хорхордина Т. И. Корни и крона: Штрихи к портрету Историко-архивного института. (1930—1991 гг.) — М.: РГГУ, 1997. — 108 с.
 Шмидт С. О. Исторические корни профессии историка-архивиста: отечественный опыт // Вестник архивиста. — 1996. — № 4 (34). — С. 20—30.
 Штраус В. П. О первом директоре Историко-архивного института Р. К. Лиците // Вестник архивиста. — 2004. — № 5 (83). — С. 377—389.

Российский государственный гуманитарный университет
Историческое образование
Историческая наука в России